Acanthopolymastia är ett släkte av svampdjur. Acanthopolymastia ingår i familjen Polymastiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Acanthopolymastia